Типовой вид рода — 

Род , согласно данным 10 издания «Словаря грибов…», содержит около 400 видов. В чеклисте 2010 года (сайт Catalogue of Life) и на сайте «Энциклопедия жизни» представлено около 90 принятых видовых названий, а также около 100 синонимов и неправильно употребляемых названий.

Принятые виды

Синонимы 
 Psathyrella albidula (Romagn.) M.M. Moser 1967 synonym for Psathyrella prona prona (Fr.) Gillet 1878
 Psathyrella amstelodamensis Kits van Wav. 1971 synonym for Psathyrella olympiana A.H. Sm. 1941
 Psathyrella appendiculata (Bull.) Maire & Werner 1938 synonym for Psathyrella candolleana (Fr.) Maire 1913
 Psathyrella appendiculata piluliformis (Bull.) Svrcek & Kubicka 1964 synonym for Psathyrella piluliformis (Bull.) P.D. Orton 1969
 Psathyrella arata (Berk.) Sacc. 1908 synonym for Psathyrella conopilus (Fr.) A. Pearson & Dennis 1949
 Psathyrella artemisiae (Pass.) Konrad & Maubl. 1949 synonym for Psathyrella artemisiae artemisiae (Pass.) Konrad & Maubl. 1948
 Psathyrella barlae (Bres.) A.H. Sm. 1941 synonym for Psathyrella bipellis (Quél.) A.H. Sm. 1946
 Psathyrella carbonicola A.H. Sm. 1941 synonym for Psathyrella pennata (Fr.) A. Pearson & Dennis 1948
 Psathyrella caudata (Fr.) Quél. 1872 synonym for Psathyrella corrugis (Pers.) Konrad & Maubl. 1948
 Psathyrella conopilus subatrata (Batsch) Citérin & Bon 1995 synonym for Psathyrella conopilus (Fr.) A. Pearson & Dennis 1949
 Psathyrella consimilis Bres. & Henn. 1889 synonym for Psathyrella pygmaea (Bull.) Singer 1951
 Psathyrella coprobia (J.E. Lange) A.H. Sm. 1941 synonym for Psathyrella hirta Peck 1897
 Psathyrella corrugis clavigera (Kits van Wav.) Fouchier 1995 synonym for Psathyrella corrugis (Pers.) Konrad & Maubl. 1948
 Psathyrella corrugis gracilis (Fr.) Enderle 1987 synonym for Psathyrella gracilis (Fr.) Quél. 1872
 Psathyrella corrugis vinosa (Corda) Berk. & Broome 1886 synonym for Psathyrella candolleana (Fr.) Maire 1913
 Psathyrella cortinarioides P.D. Orton 1960 synonym for Psathyrella frustulenta (Fr.) A.H. Sm. 1941
 Psathyrella disseminata (Pers.) Quél. 1872 synonym for Coprinellus disseminatus (Pers.) J.E. Lange 1938
 Psathyrella egenula (Berk. & Broome) M.M. Moser 1953 synonym for Psathyrella candolleana (Fr.) Maire 1913
 Psathyrella elongatipes (C.S. Parker) A.H. Sm. 1972 synonym for Hypholoma elongatipes (Peck) A.H. Sm. 1941
 Psathyrella exalbicans (Romagn.) Romagn. 1982 synonym for Psathyrella spadiceogrisea (Schaeff.) Maire 1937
 Psathyrella exalbicans (Romagn.) Bon 1983 synonym for Psathyrella spadiceogrisea (Schaeff.) Maire 1937
 Psathyrella exalbicans (Romagn.) M.M. Moser 1955 synonym for Psathyrella spadiceogrisea (Schaeff.) Maire 1937
 Psathyrella fimetaria Watling 1971 synonym for Psathyrella coprophila Watling 1971
 Psathyrella foenisecii (Pers.) A.H. Sm. 1972 synonym for Panaeolina foenisecii (Pers.) Maire 1933
 Psathyrella fragilissima (Kauffman) A.H. Sm. 1972 synonym for Psathyrella marcescibilis (Britzelm.) Singer 1951
 Psathyrella glareosa (J. Favre) M.M. Moser 1967 synonym for Lacrymaria glareosa (J. Favre) Watling 1979
 Psathyrella gracilis clavigera Kits van Wav. 1971 synonym for Psathyrella corrugis (Pers.) Konrad & Maubl. 1948
 Psathyrella gracilis clavigera (Kits van Wav.) W.T. Moodie 1984 synonym for Psathyrella corrugis (Pers.) Konrad & Maubl. 1948
 Psathyrella gracilis corrugis (Pers.) Kits van Wav. 1971 synonym for Psathyrella corrugis (Pers.) Konrad & Maubl. 1948
 Psathyrella gracilis corrugis (Pers.) A. Pearson & Dennis 1948 synonym for Psathyrella corrugis (Pers.) Konrad & Maubl. 1948
 Psathyrella gracilis gracilis (Fr.) Quél. 1872 synonym for Psathyrella corrugis (Pers.) Konrad & Maubl. 1948
 Psathyrella gracilis substerilis Kits van Wav. 1971 synonym for Psathyrella corrugis (Pers.) Konrad & Maubl. 1948
 Psathyrella groegeri G. Hirsch 1984 synonym for Psathyrella spadiceogrisea (Schaeff.) Maire 1937
 Psathyrella hiascens (Fr.) Quél. 1872 synonym for Coprinellus hiascens (Fr.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo 2001
 Psathyrella hydrophila (Bull.) Maire 1937 synonym for Psathyrella piluliformis (Bull.) P.D. Orton 1969
 Psathyrella impatiens (Fr.) Gillet 1936 synonym for Coprinellus impatiens (Fr.) J.E. Lange 1938
 Psathyrella indica (Sathe & J.T. Daniel) Singer 1989 synonym for Phaeomycena indica Sathe & J.T. Daniel 1981
 Psathyrella jerdonii (Berk. & Broome) Konrad & Maubl. 1949 synonym for Psathyrella caput-medusae (Fr.) Konrad & Maubl. 1948
 Psathyrella lacrymabunda (Bull.) M.M. Moser 1972 synonym for Lacrymaria lacrymabunda (Bull.) Pat. 1887
 Psathyrella lactea (J.E. Lange) J.E. Lange 1940 synonym for Psathyrella marcescibilis (Britzelm.) Singer 1951
 Psathyrella lutensis (Romagn.) Bon 1983 synonym for Psathyrella lutensis (Romagn.) M.M. Moser 1955
 Psathyrella microlepidota P.D. Orton 1960 synonym for Psathyrella candolleana (Fr.) Maire 1913
 Psathyrella obtusata (Pers.) A.H. Sm. 1941 synonym for Psathyrella obtusata obtusata (Pers.) A.H. Sm. 1941
 Psathyrella oedipus (Cooke) Konrad & Maubl. 1949 synonym for Phaeogalera dissimulans (Berk. & Broome) Holec 2003
 Psathyrella olympiana amstelodamensis (Kits van Wav.) Kits van Wav. 1985 synonym for Psathyrella olympiana A.H. Sm. 1941
 Psathyrella orbitarum (Romagn.) M.M. Moser 1967 synonym for Psathyrella prona orbitarum (Romagn.) Kits van Wav. 1985
 Psathyrella panaeoloides (Maire) Svrcek 1961 synonym for Psathyrella panaeoloides (Maire) M.M. Moser 1967
 Psathyrella panaeoloides (Maire) Arnolds 1982 synonym for Psathyrella panaeoloides (Maire) M.M. Moser 1967
 Psathyrella papyracea (Pers.) M.M. Moser 1953 synonym for Psathyrella cernua (Vahl) M.M. Moser 1984
 Psathyrella polycystis (Romagn.) Bon 1983 synonym for Psathyrella polycystis (Romagn.) Romagn. 1982
 Psathyrella polycystis (Romagn.) M.M. Moser ex Kits van Wav. 1976 synonym for Psathyrella polycystis (Romagn.) Romagn. 1982
 Psathyrella psathyroides (J.E. Lange) M.M. Moser 1953 synonym for Psathyrella sphagnicola (Maire) J. Favre 1937
 Psathyrella pseudocasca (Romagn.) M.M. Moser 1955 synonym for Psathyrella pseudocasca (Romagn.) Kits van Wav. 1982
 Psathyrella pseudocasca (Romagn.) Romagn. 1982 synonym for Psathyrella pseudocasca (Romagn.) Kits van Wav. 1982
 Psathyrella pseudocorrugis (Romagn.) Galland 1972 synonym for Psathyrella pseudocorrugis (Romagn.) Bon 1983
 Psathyrella pyrotricha (Holmsk.) M.M. Moser 1967 synonym for Lacrymaria pyrotricha (Holmsk.) Konrad & Maubl. 1925
 Psathyrella rannochii Kits van Wav. 1982 synonym for Psathyrella solitaria (P. Karst.) Örstadius & Huhtinen 1996
 Psathyrella semivestita (Berk. & Broome) A.H. Sm. 1941 synonym for Psathyrella microrrhiza (Lasch) Konrad & Maubl. 1948
 Psathyrella semivestita coprobia J.E. Lange 1936 synonym for Psathyrella hirta Peck 1897
 Psathyrella squamifera P. Karst. 1882 synonym for Psathyrella microrrhiza (Lasch) Konrad & Maubl. 1948
 Psathyrella suavissima Ayer 1984 synonym for Psathyrella sacchariolens Enderle 1984
 Psathyrella subatomata P. Karst. 1936 synonym for Psathyrella prona prona (Fr.) Gillet 1878
 Psathyrella subatrata (Batsch) Gillet 1878 synonym for Psathyrella conopilus (Fr.) A. Pearson & Dennis 1949
 Psathyrella subpapillata (P. Karst.) Schulm. 1955 synonym for Psathyrella piluliformis (Bull.) P.D. Orton 1969
 Psathyrella subpapillata (P. Karst.) Romagn. 1982 synonym for Psathyrella piluliformis (Bull.) P.D. Orton 1969
 Psathyrella subprona Cleland 1927 synonym for Parasola subprona (Cleland) J.A. Simpson & Grgur. 2001
 Psathyrella tephrophylla (Romagn.) Bon 1983 synonym for Psathyrella tephrophylla (Romagn.) M.M. Moser 1955
 Psathyrella velutina (Pers.) Singer 1951 synonym for Lacrymaria lacrymabunda (Bull.) Pat. 1887
 Psathyrella vernalis (J.E. Lange) M.M. Moser 1955 synonym for Psathyrella spadiceogrisea (Schaeff.) Maire 1937
 Psathyrella vernalis (J.E. Lange) M.M. Moser 1967 synonym for Psathyrella spadiceogrisea (Schaeff.) Maire 1937
 Psathyrella xanthocystis P.D. Orton 1960 synonym for Psathyrella gossypina (Bull.) A. Pearson & Dennis 1948

Неправильно употребляемые названия 
слева — ошибочно употребляемые названия, справа — правильные:
  = 
  = 
  = 
  = 
  = 
  = 
  = 
  = 
  = 
  = 
  = 
  =

Ссылки 
 
 Поиск на сайте Catalogue of Life

Литература 
Русские названия даны по:
 
 

Псатирелловые
Списки таксонов грибов